Une causerie est une conférence informelle d'un interprète, faite sur un ton familier et qui est souvent accompagnée d'une démonstration, d'une animation théâtrale, d'un diaporama, etc.

Voir aussi

Articles connexes 
 Conférence internationale
 Conférence de consensus
 Conférence de presse
 Convention
 Maïeutique
 Téléprésence
 Visioconférence
 Congrès (ou conférence) scientifique
 Briefing

Conférence
Communication humaine